Станімір, Станимир:

 Станімір Осип
 Станимир (населений пункт)